Kompaktes Objekt steht für:

 Kompaktes Objekt, in der mathematischen Kategorientheorie ein Objekt einer Kategorie
 Kompakter Stern, ausgebrannter Überrest eines ehemaligen Sterns